Cota – miasto w Kolumbii
 Cota – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 Cota – rodzaj owadów z rodziny skakunowatych
 COTA – Circuit of the Americas – tor wyścigowy w Stanach Zjednoczonych